Het WTA-tennistoernooi van Chennai (officieel Chennai Open) van 2022 vond plaats van 12 tot en met 18 september 2022 in de Indiase stad Chennai, beter bekend als Madras. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourt­banen van het Tennis Stadium Lake Area in stadsdeel Nungambakkam.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Amerikaanse Alison Riske-Amritraj strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Linda Fruhvirtová uit Tsjechië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Poolse Magda Linette in drie sets. Fruhvirtová wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 33.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer verloor meteen haar openings­partij.

Ook de Nederlandse Arianne Hartono kwam niet verder dan de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Gabriela Dabrowski en Luisa Stefani won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Anna Blinkova en Natela Dzalamidze in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Canadese Dabrowski had daar­naast tien eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Braziliaanse Stefani vier.

De Belgische Yanina Wickmayer speelde samen met Eugenie Bouchard (Canada) met wie zij een wildcard voor dit toernooi had gekregen – zij bereikten de halve finale, waarin zij tijdens hun partij tegen Blinkova en Dzalamidze de strijd moesten staken, omdat zij door de hitte bevangen waren.

De Nederlandse Arianne Hartono werd geflankeerd door Olivia Tjandramulia uit Australië – zij bereikten de tweede ronde. Haar landgenote Rosalie van der Hoek en de Indiase Ankita Raina verloren meteen hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Chennai 2022
Chennai